Премия XBIZ лучшей лесбийской актрисе () — ежегодная награда, вручавшаяся компанией XBIZ лучшей исполнительнице в жанре лесбийского порно. Награда была учреждена в 2013 году. По состоянию на январь 2020 года, последней обладательницей этой награды является Кристен Скотт.

Лауреаты и номинанты

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Награды, появившиеся в 2013 году
Награды актрисам
Появились в 2013 году в США
Исчезли в 2020 году